Kistskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kistskäret (vid Hitis, Kimitoön), Åboland, 
 Kistskäret (vid Rosala, Kimitoön), Åboland,

Se även
Kistskär

Robotskapade Finlandförgreningar